Paran Julu (Sipirok), een plaats in Indonesië
Paran Julu (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing